Gravenhurst – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Gravenhurst – miejscowość w Ontario (Kanadzie)